Agnieszka Roma Radwańska (Krakov, 6. ožujka 1989.) umirovljena je poljska tenisačica

Životopis
Profesionalnu karijeru počela je 2005. godine. Do tada je bila jedna od najuspješnijih juniorki svijeta. Kao juniorka osvojila je tri Grand Slam naslova. Osvajanjem svog prvog WTA naslova 5. kolovoza 2007. u Stockholmu, postala je prva Poljakinja kojoj je to pošlo za rukom.

Imala je zapaženih nastupa i na seniorskim Grand Slam turnirima. Najbolji joj je rezultat završnica Wimbledona 2012. godine, u kojoj je poražena od Serene Williams. Najbolji joj je plasman na WTA ljestvici 2. mjesto iz srpnja 2012.

Poznata je kao tenisačica koja gotovo podjednako dobro igra na svim podlogama. Trenira je njen otac Robert, a mlađa sestra Urszula također je profesionalna tenisačica.

Radwańska je nosila poljsku zastavu na svečanosti otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.

Krajem 2018. objavila je kraj teniske karijere.

Grand Slam finala (1)

WTA Premier Mandatory/Premier 5 finala (5)

Osvojeni turniri

Pojedinačno (20 WTA)

Rezultati na Grand Slam turnirima

Plasman na WTA ljestvici na kraju sezone

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 Profil na stranici WTA Toura 

Poljski tenisači
Životopisi, Krakov